Ащыозек — неоднозначное понятие:

 Ащыозек — река в Казахстане, протекает по территории Западно-Казахстанской области.
 Ащыозек — железнодорожная станция Карагандинского отделения «Казахстанских железных дорог» и населённый пункт.